Post-scriptum ou Post Scriptum peut se référer à :
 Post-scriptum, court message annexe que l'on ajoute à la fin d'une lettre (abrégé en « p.s. » ou, moins fréquemment, en « p.-s. »)
 Post-scriptum, émission littéraire française présentée par Michel Polac de 1970 à 1971
 Post Scriptum: The Bloody Seventh, un jeu vidéo.

Voir aussi